Владимир Поткин: Поткин, Владимир Алексеевич (род. 1982) — российский шахматист, гроссмейстер (2001).
 Поткин, Владимир Анатольевич (он же Басманов; род. 1980) — российский политик националистического толка.
 Поткин, Владимир Иванович (1938—1999) — советский конструктор танков, создатель современного российского танка Т-90.
 Поткин, Владимир Петрович (род. 1949) — мастер варганного дела.